El Chantre puede referirse a:

Significado
 Chantre, el que estaba al gobierno del canto en el coro en cualquier catedral.

Personajes
 El Chantre de Calahorra, chantre de la Catedral de Santa María en la ciudad de Calahorra, personajes más conocidos de la cultura popular de Miranda de Ebro (España).

Divisiones administrativas
 El Chantre, localidad del municipio de Cabra del Santo Cristo, en la provincia de Jaén (España).
 Masía El Chantre en Concud (Teruel). Es propiedad de la Diputación Provincial de Teruel y se dedica al desarrollo agropecuario. Mantiene, en desuso, un viejo horno para el tratamiento de cáñamo.

Miscelánea
 Cultivos de viñas El Chantre, de propiedad del "Patronato de Turismo de la Costa del Sol" (España).
 Escultura El chantre de Transpinedo, de Francisco de la Maza.
 Festival El Chantre, creado en el año 2000, es un festival invernal de música organizado en Miranda de Ebro, Burgos (España).
 Parque del Chantre, parque en el barrio de la Chantria la ciudad de León (España).